Dibom peut désigner :
 les Dibom, une population du Cameroun, du groupe Sawa.
 le dibom, leur langue
 Dibom, un village du Cameroun dans le département du Nkam